Клевил може да се односи на:

 Клевил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Клевил (Урвил ан Кокс), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Клевил (Фовил ан Кокс), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена